Greg Knight est un nom pouvant désigner:

Greg Knight (né en 1949), homme politique conservateur britannique
, homme d'affaires britannique

Voir aussi

Knight, Greg